Tommy ou Thomas Gardner peut faire référence à :

 Thomas Gardner (1985-), basketteur américain ;
  (1724-1775), homme politique et militaire américain ;
  (1592-1674), colon américain ;
  (1910-1970), footballeur anglais,
  (1923-2016), footballeur anglais ;
  (1998-), joueur canadien de soccer.

Voir aussi